Вашингтон-Парк, Вашингтон-парк ():

Сообщества 
  — статистически обособленная местность в округе Хила, штат Аризона, США.
  — статистически обособленная местность в округе Брауард, штат Флорида, США.

Парки 
 Вашингтон-парк — парк в городе Портленд, штат Орегон, США.
  — общественный городской парк в одноимённом районе  города Чикаго, штат Иллинойс, США.

См. также